Paul Anthony Durkin (Weymouth, 15 augustus 1955) is een voormalig voetbalscheidsrechter uit Engeland. Hij leidde in totaal 244 duels in de Premier League, waarin hij 616 gele kaarten en 19 directe rode kaarten uitdeelde. Durkin maakte zijn debuut in de hoogste Engelse divisie op 29 augustus 1992, toen hij de wedstrijd Arsenal–Sheffield Wednesday (2–1) onder zijn hoede had en zes gele kaarten uitdeelde. Hij was onder meer actief bij het WK voetbal 1998 in Frankrijk, waar hij de wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk (2-1) leidde. Een ander hoogtepunt voor Durkin was de finale van de strijd om de FA Cup 1998 tussen Arsenal en Newcastle United.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Engels voetbalscheidsrechter